Radu Niculescu se poate referi la:

 Radu Niculescu (actor)
 Radu Niculescu (fotbalist)